Die Liste der Flüsse in Australien gibt eine Übersicht aller Flüsse Australiens.

Die längsten Flüsse Australiens

Die längsten Flüsse der Bundesstaaten und Territorien

Die Flüsse Australiens in alphabetischer Sortierung

A 
Legende: B = Bundesstaat/en; L = Länge in km; E = Einzugsgebiet in km²; Q = Quellhöhe; M = Mündungshöhe; F = Flusssystem ACT = Australian Capital Territory; NSW = New South Wales; NT = Northern Territory; QLD = Queensland; SA = South Australia; TAS = Tasmanien; VIC = Victoria; WA = Western Australia

B 
Legende: B = Bundesstaat/en; L = Länge in km; E = Einzugsgebiet in km²; Q = Quellhöhe; M = Mündungshöhe; F = Flusssystem ACT = Australian Capital Territory; NSW = New South Wales; NT = Northern Territory; QLD = Queensland; SA = South Australia; TAS = Tasmanien; VIC = Victoria; WA = Western Australia

C 
Legende: B = Bundesstaat/en; L = Länge in km; E = Einzugsgebiet in km²; Q = Quellhöhe; M = Mündungshöhe; F = Flusssystem ACT = Australian Capital Territory; NSW = New South Wales; NT = Northern Territory; QLD = Queensland; SA = South Australia; TAS = Tasmanien; VIC = Victoria; WA = Western Australia

D 
Legende: B = Bundesstaat/en; L = Länge in km; E = Einzugsgebiet in km²; Q = Quellhöhe; M = Mündungshöhe; F = Flusssystem ACT = Australian Capital Territory; NSW = New South Wales; NT = Northern Territory; QLD = Queensland; SA = South Australia; TAS = Tasmanien; VIC = Victoria; WA = Western Australia

Legende: B = Bundesstaat/en; L = Länge in km; E = Einzugsgebiet in km²; Q = Quellhöhe; M = Mündungshöhe; F = Flusssystem

E 
Legende: B = Bundesstaat/en; L = Länge in km; E = Einzugsgebiet in km²; Q = Quellhöhe; M = Mündungshöhe; F = Flusssystem ACT = Australian Capital Territory; NSW = New South Wales; NT = Northern Territory; QLD = Queensland; SA = South Australia; TAS = Tasmanien; VIC = Victoria; WA = Western Australia

F 
Legende: B = Bundesstaat/en; L = Länge in km; E = Einzugsgebiet in km²; Q = Quellhöhe; M = Mündungshöhe; F = Flusssystem ACT = Australian Capital Territory; NSW = New South Wales; NT = Northern Territory; QLD = Queensland; SA = South Australia; TAS = Tasmanien; VIC = Victoria; WA = Western Australia

G 
Legende: B = Bundesstaat/en; L = Länge in km; E = Einzugsgebiet in km²; Q = Quellhöhe; M = Mündungshöhe; F = Flusssystem ACT = Australian Capital Territory; NSW = New South Wales; NT = Northern Territory; QLD = Queensland; SA = South Australia; TAS = Tasmanien; VIC = Victoria; WA = Western Australia

H 
Legende: B = Bundesstaat/en; L = Länge in km; E = Einzugsgebiet in km²; Q = Quellhöhe; M = Mündungshöhe; F = Flusssystem ACT = Australian Capital Territory; NSW = New South Wales; NT = Northern Territory; QLD = Queensland; SA = South Australia; TAS = Tasmanien; VIC = Victoria; WA = Western Australia

I 
Legende: B = Bundesstaat/en; L = Länge in km; E = Einzugsgebiet in km²; Q = Quellhöhe; M = Mündungshöhe; F = Flusssystem ACT = Australian Capital Territory; NSW = New South Wales; NT = Northern Territory; QLD = Queensland; SA = South Australia; TAS = Tasmanien; VIC = Victoria; WA = Western Australia

J 
Legende: B = Bundesstaat/en; L = Länge in km; E = Einzugsgebiet in km²; Q = Quellhöhe; M = Mündungshöhe; F = Flusssystem ACT = Australian Capital Territory; NSW = New South Wales; NT = Northern Territory; QLD = Queensland; SA = South Australia; TAS = Tasmanien; VIC = Victoria; WA = Western Australia

K 
Legende: B = Bundesstaat/en; L = Länge in km; E = Einzugsgebiet in km²; Q = Quellhöhe; M = Mündungshöhe; F = Flusssystem ACT = Australian Capital Territory; NSW = New South Wales; NT = Northern Territory; QLD = Queensland; SA = South Australia; TAS = Tasmanien; VIC = Victoria; WA = Western Australia

L 
Legende: B = Bundesstaat/en; L = Länge in km; E = Einzugsgebiet in km²; Q = Quellhöhe; M = Mündungshöhe; F = Flusssystem ACT = Australian Capital Territory; NSW = New South Wales; NT = Northern Territory; QLD = Queensland; SA = South Australia; TAS = Tasmanien; VIC = Victoria; WA = Western Australia

M 
Legende: B = Bundesstaat/en; L = Länge in km; E = Einzugsgebiet in km²; Q = Quellhöhe; M = Mündungshöhe; F = Flusssystem ACT = Australian Capital Territory; NSW = New South Wales; NT = Northern Territory; QLD = Queensland; SA = South Australia; TAS = Tasmanien; VIC = Victoria; WA = Western Australia

N 
Legende: B = Bundesstaat/en; L = Länge in km; E = Einzugsgebiet in km²; Q = Quellhöhe; M = Mündungshöhe; F = Flusssystem ACT = Australian Capital Territory; NSW = New South Wales; NT = Northern Territory; QLD = Queensland; SA = South Australia; TAS = Tasmanien; VIC = Victoria; WA = Western Australia

O 
Legende: B = Bundesstaat/en; L = Länge in km; E = Einzugsgebiet in km²; Q = Quellhöhe; M = Mündungshöhe; F = Flusssystem ACT = Australian Capital Territory; NSW = New South Wales; NT = Northern Territory; QLD = Queensland; SA = South Australia; TAS = Tasmanien; VIC = Victoria; WA = Western Australia

P 
Legende: B = Bundesstaat/en; L = Länge in km; E = Einzugsgebiet in km²; Q = Quellhöhe; M = Mündungshöhe; F = Flusssystem ACT = Australian Capital Territory; NSW = New South Wales; NT = Northern Territory; QLD = Queensland; SA = South Australia; TAS = Tasmanien; VIC = Victoria; WA = Western Australia

Q 
Legende: B = Bundesstaat/en; L = Länge in km; E = Einzugsgebiet in km²; Q = Quellhöhe; M = Mündungshöhe; F = Flusssystem ACT = Australian Capital Territory; NSW = New South Wales; NT = Northern Territory; QLD = Queensland; SA = South Australia; TAS = Tasmanien; VIC = Victoria; WA = Western Australia

R 
Legende: B = Bundesstaat/en; L = Länge in km; E = Einzugsgebiet in km²; Q = Quellhöhe; M = Mündungshöhe; F = Flusssystem ACT = Australian Capital Territory; NSW = New South Wales; NT = Northern Territory; QLD = Queensland; SA = South Australia; TAS = Tasmanien; VIC = Victoria; WA = Western Australia

S 
B = Bundesstaat/en; L = Länge in km; E = Einzugsgebiet in km²; Q = Quellhöhe; M = Mündungshöhe; F = Flusssystem ACT = Australian Capital Territory; NSW = New South Wales; NT = Northern Territory; QLD = Queensland; SA = South Australia; TAS = Tasmanien; VIC = Victoria; WA = Western Australia

T 
Legende: B = Bundesstaat/en; L = Länge in km; E = Einzugsgebiet in km²; Q = Quellhöhe; M = Mündungshöhe; F = Flusssystem ACT = Australian Capital Territory; NSW = New South Wales; NT = Northern Territory; QLD = Queensland; SA = South Australia; TAS = Tasmanien; VIC = Victoria; WA = Western Australia

U 
Legende: B = Bundesstaat/en; L = Länge in km; E = Einzugsgebiet in km²; Q = Quellhöhe; M = Mündungshöhe; F = Flusssystem ACT = Australian Capital Territory; NSW = New South Wales; NT = Northern Territory; QLD = Queensland; SA = South Australia; TAS = Tasmanien; VIC = Victoria; WA = Western Australia

V 
Legende: B = Bundesstaat/en; L = Länge in km; E = Einzugsgebiet in km²; Q = Quellhöhe; M = Mündungshöhe; F = Flusssystem ACT = Australian Capital Territory; NSW = New South Wales; NT = Northern Territory; QLD = Queensland; SA = South Australia; TAS = Tasmanien; VIC = Victoria; WA = Western Australia

W 
Legende: B = Bundesstaat/en; L = Länge in km; E = Einzugsgebiet in km²; Q = Quellhöhe; M = Mündungshöhe; F = Flusssystem ACT = Australian Capital Territory; NSW = New South Wales; NT = Northern Territory; QLD = Queensland; SA = South Australia; TAS = Tasmanien; VIC = Victoria; WA = Western Australia

Y 
Legende: B = Bundesstaat/en; L = Länge in km; E = Einzugsgebiet in km²; Q = Quellhöhe; M = Mündungshöhe; F = Flusssystem ACT = Australian Capital Territory; NSW = New South Wales; NT = Northern Territory; QLD = Queensland; SA = South Australia; TAS = Tasmanien; VIC = Victoria; WA = Western Australia

Siehe auch 
 Liste der Flüsse im Australian Capital Territory
 Liste der Flüsse in New South Wales
 Liste der Flüsse im Northern Territory
 Liste der Flüsse in Queensland
 Liste der Flüsse in South Australia
 Liste der Flüsse in Tasmanien
 Liste der Flüsse in Victoria
 Liste der Flüsse in Western Australia

Weblinks

Einzelnachweise 

!